Dennis Souza de Guedes, né le  à São Paulo, est un joueur de football brésilien, naturalisé belge en 2007. Il occupe le poste de défenseur au club luxembourgeois du FC Wiltz 71 depuis juillet 2014.

Doncaster Rovers 
Le , il prolonge son contrat à Doncaster jusqu'au mois de juin.

Le 30 juillet 2014, il signe au FC Wiltz 71, en première division luxembourgeoise.

Statistiques

Références

Liens externes 
 

Footballeur brésilien
Footballeur belge
Joueur du Roda JC
Joueur du KRC Harelbeke
Joueur du RAEC de Mons
Joueur de Heusden-Zolder
Joueur du Standard de Liège
Joueur du Royal Charleroi Sporting Club
Joueur du Barnsley FC
Joueur de l'Al-Sailiya SC
Joueur du Doncaster Rovers FC
Joueur de l'OFI Crète
Joueur de l'Apollon Smyrnis
Joueur du Football Club Wiltz 71
Naissance en janvier 1980
Naissance à São Paulo